Damien Tétart (1996-), joueur de rugby à XIII français ;
 Frank Tétart (1968-),  géopolitologue français ;
 Jean-Marie Tétart (1949-), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Jean-Pierre H. Tétart (1939-2014), écrivain et dramaturge français.